Les Cryosophileae sont une tribu de palmiers dans la sous-famille des Coryphoideae. Les individus de cette tribu se retrouvent du sud de l'Amérique du Sud, à travers l'Amérique Centrale, jusqu'au  Mexique et dans les Caraïbes. Il comprend les palmiers du Nouveau Monde des genres précédemment incluent dans la tribu Thrinacinae,  après des études phylogénétique  moléculaire qui ont  divisé cette ancienne tribu  , en démontrant que les genres de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde ne sont pas  si étroitement liés.

Description 
Les membres de la tribu sont des palmiers au feuillage en  éventail (ou a feuilles palmées)  et ils sont pleonanthique , c'est-à-dire qu'ils fleurissent à plusieurs reprises au cours de leur vie (contrairement aux espèces monocarpiques) . Ils sont généralement hermaphrodites (organes sexuels masculin et féminin sont présents ensemble dans les fleurs), mais certaines espèces sont polygamodioecious, dans lequel certaines plantes ont à la fois des fleurs mâles et   hermaphrodites, tandis que d'autres ont un mélange de fleurs femelles et de fleurs hermaphrodites.

Taxonomie 
Phylogénie simplifiée des palmiers éventails du "Nouveau Monde"

Les Cryosophileae sont l'une des huit tribus au sein de la sous-famille des Coryphoideae. Dans cette sous-famille, c'est un taxon sœur à la tribu Sabaleae (qui comprend un seul genre, Sabal). Ensemble, ils sont parfois appelé Palmiers éventails du Nouveau Monde.

Dans la première édition de Genera Palmarum (1987), Natalie Uhl et John Dransfield avaient placé les  genres des variétés du Nouveau Monde et de l'Ancien Monde dans la même sous-tribu des Thrinacinae. Mais après que des analyses phylogénétique aient démontré que les membres de la sous-tribu des Thrinacinae de l'Ancien Monde et du Nouveau Monde ne sont pas très étroitement liés. Dransfield et ses collègues divisèrent la sous-tribu, et placèrent les espèces du Nouveau Monde dans la nouvelle tribu des Cryosophileae, tandis que pour l'Ancien Monde, les espèces ont été placés dans la sous-tribu des Rhapidinae, qui a été transférée dans la tribu Livistoneae, maintenant devenu la tribu des  Trachycarpeae avec les sous-tribu Rhapidinae et  Livistoninae. Un nouveau genre et une nouvelle espèce, Sabinaria magnifica, a été décrite en 2013 et placé dans les Cryosophileae.

Evolution 
Andrew Henderson et ses collègues ont estimé que la répartition de la tribu , donnait à penser que ses origines étaient situées dans l'hémisphère sud  . Cependant, la découverte de fossiles de Trithrinax dans de l'ambre des Caraïbes du Tertiaire indique que ce genre, maintenant, le plus méridional des membres des Cryosophileae,  existait plus au nord. Ceci, combiné à la présence de fossiles de Thrinax du Tertiaire en Europe, et de pollen fossile de type Cryosophila  d'Amérique Centrale à la même période de temps, a conduit Stine Bjorholm et ses collègues à conclure que la répartition actuelle de ces palmiers,   représente d'origine l'hémisphère nord et une migration nord-sud au lieu de l'inverse . Les espèces de Cryosophileae sont trouvées en France depuis  l’Oligocène (Rupélien) et le Miocène (Tortonien).

 Distribution 
Les membres des Cryosophileae forment une séquence d'espèces qui s'étend du sud de l'Amérique du Sud à travers l'Amérique Centrale et au Mexique et dans les Caraïbes. La plus méridionale du genre, Trithrinax, se trouve dans les parties subtropicales de l'Argentine,de la Bolivie, du  Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, et comprend quelques-uns des palmiers les plus résistants au froid des Amériques. Chelyocarpus et Itaya sont les suivants dans la séquence ; Chelyocarpus et Itaya sont trouvés dans l'ouest du bassin Amazonien— au Pérou, du Brésil et de l'Équateur avec une espèce de Chelyocarpus l'extension dans les basses terres du Pacifique de la Colombie. Sabinaria est limitée à la frontière Colombie/Panama. Le genre Cryosophila s’étend du nord de la Colombie, en Amérique Centrale et au Mexique. Schippia se trouve dans le Belize et une petite zone du Guatemala. Thrinax, Coccothrinax et Leucothrinax sont très répandus dans le nord des Caraïbes; Zombia est restreint à l'île d'Hispaniola et Hemithrinax'' à Cuba.

Voir aussi 
 Classification des Arecaceae

Références

Liens externes 
 

 
Tribu d'Arecaceae (nom scientifique)
Arbre en Amérique
Arbre en Amérique du Sud
Flore en Amérique centrale
Flore aux Caraïbes